ISO/IEC 8859 es un conjunto ISO y la IEC estándar de 8 bits para codificaciones de caracteres para su uso en computadoras. La norma se divide en los números, publicado por separado, tales como ISO/IEC 8859-1, ISO/IEC 8859-2, etc, cada uno de los cuales puede ser informal a que se refiere como una norma en sí misma. En la actualidad hay 15 partes a partir de 2006, sin contar el abandonado ISO/ IEC 8859-12 estándar.

Tabla 

08859
Codificación de caracteres
Normas Ecma